Panožka je jednoduchý orgán pohybu. Existuje více významů tohoto slova:

 panožka (améba) (pseudopodium) – výběžek cytoplazmy sloužící k améboidnímu pohybu kořenonožců;
 panožka (hmyz) – nepravá končetina larev některého hmyzu;
 panožka (parapodium) – primitivní končetina u mnohoštětinatců;
 ambularální panožky - výběžky na ramenech ostnokožců hydraulicky vyztužené coelomálními kanálky, sloužící k pohybu, jako smyslový orgán (hmat) nebo k dýchání

Externí odkazy 
 

Anatomie